Anglia
 Kent – hrabstwo w południowo-wschodniej Anglii
 Królestwo Kentu

USA
Miejscowości:
 Kent – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Kent – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Kent – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Kent – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
 Kent – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam
 Kent – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Portage
 Kent – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie King

Gminy:
 Kent (ang. Kent Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Kent (ang. Kent Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Edmunds
 Kent (ang. Kent Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Dickey
 Kent (ang. Kent Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Kent (ang. Kent Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Warren
 Kent (ang. Kent Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Putnam

Hrabstwa:
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) – w stanie Delaware
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) – w stanie Maryland
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) – w stanie Michigan
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) – w stanie Rhode Island
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) – w stanie Teksas

Kanada
Hrabstwa:
 hrabstwo Kent (fr. Comté de Kent, ang. Kent County) – w prowincji Nowy Brunszwik
 hrabstwo Kent (ang. Kent County) – w prowincji Ontario
Inne
 Kent John – kanadyjski lotnik w polskich siłach powietrznych na Zachodzie w okresie II wojny światowej
 Kent – debiutancki album szwedzkiego zespołu Kent
 kent – gra karciana
 Kent – szwedzki zespół rockowy
 Kent – marka papierosów
 Kent – turecki producent słodyczy
 Raduga Ch-55 (AS-15 Kent) – sowiecki pocisk manewrujący